Las Américas puede referirse a:

 América, continente. 
 Hacer las Américas, locución verbal utilizada antiguamente en España que significaba «enriquecerse en América»;
 Las Américas - Colonia en Ecatepec, México;
 Playa de Las Américas, Tenerife, Islas Canarias (España);
 Estación Las Américas, estación de tren en Chile.